Гёр  — немецкая и турецкая фамилия. Известные носители:
 Гёр, Александр (род. 1932) — английский композитор.
 Гёр, Вальтер (1903—1960) — немецко-английский дирижёр.
 Гёр, Лидия (род. 1965) — американский философ.
 Гёр, Марлис (род. 1958) — восточногерманская легкоатлетка.
  — восточногерманский футболист.
 Гёр, Якуп (род. 1988) — турецкий борец вольного стиля.